Бібліс:

 Бібліс — в грецькій міфології дочка критянина Мілета і карійської царівни Ейдотеї
 Бібліс — рід рослин порядку Губоцвіті, єдиний представник родини Біблісові
 Бібліс — рід амфіподів
 Бібліс — комуна в Німеччині у федеральній землі Гессен